La UEFA Champions League 2003-2004 è stata la 49ª edizione della massima competizione calcistica europea per club. A partire da questa edizione sono stati introdotti gli ottavi di finale ad eliminazione diretta, che hanno sostituito la seconda fase a gironi.

A trionfare furono i portoghesi del , guidati da José Mourinho, che nella finale di Gelsenkirchen sconfissero per 3-0 il . Per il  fu il secondo successo in questa competizione, dopo quello del 1986-1987.

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Fase a gironi 
Erano ammessi alla fase a gruppi le 16 squadre vincitrici del terzo turno preliminare, le 10 vincitrici dei campionati delle nazioni classificate dal 1º al 10º posto dalla UEFA e le 6 seconde classificate nei campionati delle nazioni dal 1º al 6º posto secondo il coefficiente UEFA. Gli 8 gruppi erano da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone avanzavano agli ottavi di finale, mentre le terze classificate erano ammesse al terzo turno della Coppa UEFA.

I criteri di classificazione in caso di parità di punti erano, nell'ordine, i seguenti:
 Punti conquistati negli scontri diretti
 Numero di gol segnati negli scontri diretti
 Numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti
 Differenza-reti nel gruppo
 Numero di gol segnati nel gruppo
 Coefficiente UEFA

Le squadre qualificate agli ottavi di finale sono indicate in grassetto.

Le squadre ammesse alla Coppa UEFA sono indicate in grassetto corsivo.

Le squadre eliminate dalle coppe europee sono indicate in corsivo.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase a eliminazione diretta 
Per la prima volta, nel 2004, nella fase ad eliminazione diretta della Champions League vennero introdotti gli ottavi di finale che, nelle precedenti edizioni, erano sostituiti dal secondo turno eliminatorio.

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 2004
 Supercoppa UEFA 2004
 Coppa UEFA 2003-2004
 Coppa Intertoto 2003

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della UEFA Champions League